El topónimo gallego Lodeiro indica un terreno muy húmedo, lleno de barro.  Puede referirse a:

Divisiones administrativas

en la provincia de La Coruña 
 Lodeiro, lugar de la parroquia de Porto, en el municipio de Cabañas;
 Lodeiro, un lugar de la parroquia de Tabeaio en el municipio de Carral;
 Lodeiro, lugar de la parroquia de Queixas en el municipio de Cerceda;
 Lodeiros, aldea de la parroquia de Cereo en el municipio de Coristanco;
 Lodeiro, lugar de la parroquia de Esmelle, en el municipio de Ferrol;
 Lodeiro, lugar de la parroquia de Codesoso en el municipio de Sobrado;
 Lodeiro, lugar de la parroquia de A Porta en el municipio de Sobrado;
 O Lodeiro, lugar de la parroquia de Lourido en el municipio de Valdoviño;

en la provincia de Lugo 
 O Lodeiro, lugar de la parroquia de Candamil, en el municipio de Xermade;
 Lodeiro, lugar de la parroquia de Sumoas, en el municipio de Xove;
 Lodeiro, lugar de la parroquia de Lestedo, en el municipio de Palas de Rei;
 Lodeiros, barrio de la parroquia de Santa Cruz do Valadouro, en el municipio de O Valadouro;
 Lodeiro, lugar de la parroquia de Goiriz, en el municipio de Vilalba;
 Lodeiro, lugar de la parroquia de Covas, en el municipio de Viveiro;

en la provincia de Pontevedra 
 Lodeiro, parroquia del municipio de Lalín;
 Lodeiro, lugar de la parroquia de Salvaterra, en el municipio de Salvaterra de Miño.

Apellido 
El apellido Lodeiro puede referirse a:
 Xosé Lodeiro, pintor español (1930-1996);
 Francisco González Lodeiro, geólogo español (n. 1949);
 Paco Lodeiro, músico, humorista y presentador de radio y televisión venezolano (n. 1965);
Nicolás Lodeiro, futbolista uruguayo (n. 1989).